Епа́рхия Пресвято́й Тро́ицы в Алма́-Ате́ () — римско-католическая епархия с центром (кафедрой) в Алма-Ате (Казахстан). Подчинена архиепархии Пресвятой Девы Марии. Территория епархии охватывает Кызылординскую, Южно-Казахстанскую, Жамбылскую, Алматинскую область и Алма-Ату. Кафедральным собором епархии является церковь Пресвятой Троицы в Алма-Ате

История 

7 июля 1999 года была образована апостольская администратура с центром в Алма-Ате, подчинённая Карагандинской епархии. 17 мая 2003 года Алма-Атинская апостольская администратура была возведена в ранг епархии и подчинена архиепархии Пресвятой Девы Марии с центром в Астане.

Первым епископом стал Генрих Феофил Хованец O.F.M. С 5 марта 2011 года возглавляет епархию епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра. Генеральный викарий — Ян Богумил Беднарский O.F.M.

Приходы 
 Приход Пресвятой Троицы (Алма-Ата)
 Приход Пресвятой Богоматери (Алма-Ата)
 Приход Непорочного Зачатия Девы Марии (Капчагай)
 Приход Успения Пресвятой Богородицы (Талгар)
 Приход Наисвятейшего Сердца Иисуса (Есик)
 Приход Святого Крестителя Иоанна (Талдыкорган)
 Приход Успения Богородицы (Тараз)
 Приход Святой Терезы Младенца Иисуса (Шымкент)
 Приход Марии — Царицы Мучеников (Жаркент)
 Приход Святого Андрея Кима (Жетыген)

Статистика 
По данным на 2014 год в епархии имеется 8 приходов, 6 епархиальных (то есть не монашествующих) и 6 монашествующих священников (общее число монахов — 7, монахинь — 14). Общее число католиков оценивается в 50 000 человек

В епархии Пресвятой Троицы расположено казахстанское отделение персональной прелатуры Опус Деи и межъепархиальный церковный суд. Среди монашествующих священников — представители францисканцев и институт воплощённого слова [Instituto del Verbo Encarnado, I.V.E.].

|-
| 2000 || 50.000 || 6.312.600 || 0,8 || 12 || 8 || 4 || 4.166 ||  || 5 || 5 || 7
|-
| 2001 || 50.000 || 6.267.000 || 0,8 || 11 || 8 || 3 || 4.545 ||  || 4 || 5 || 7
|-
| 2002 || 50.000 || 6.267.000 || 0,8 || 15 || 10 || 5 || 3.333 ||  || 7 || 6 || 7
|-
| 2003 || 50.000 || 6.267.000 || 0,8 || 15 || 10 || 5 || 3.333 ||  || 8 || 6 || 7
|-
| 2004 || 50.000 || 6.267.000 || 0,8 || 17 || 11 || 6 || 2.941 ||  || 9 || 7 || 7
|-
| 2005 || 50.000 || 6.267.000 || 0,8 || 18 || 13 || 5 || 2.777 ||  || 6 || 6 || 8
|-
| 2010 || 50.000 || 6.400.000 || 0,8 || 18 || 11 || 7 || 2.777 ||  || 10 || 18 || 9
|-
| 2014 || 40.000 || 6.372.000 || 0,6 || 16 || 9 || 7 || 2.500 ||  || 8 || 18 || 10
|-
| 2017 || 40.000 || 7.013.500 || 0,6 || 16 || 11 || 5 || 2.500 ||  || 6 || 22 || 10
|}

Примечания

См. также 
 Католицизм в Казахстане
 Религия в Казахстане

Ссылки 
 Епархия на сайте Католической церкви в Казахстане
 Статистика на сайте catholic-hierarchy.org
 Статистика на сайте gcatholic.org

Епархия Пресвятой Троицы
Религия в Алма-Ате